DSL puede referirse a:

Protocolos de banda ancha de Internet:
Digital Subscriber Line o línea de abonado digital.
Asymmetric Digital Subscriber Line o línea de abonado digital asimétrica.

Otros
Damn Small Linux: una distribución de GNU/Linux.
Domain Specific Language: lenguaje específico del dominio.
Nintendo DS Lite: consola portátil de Nintendo.
Deep Scattering Layer o capa profunda de dispersión, capa profunda del océano que refleja las ondas sonoras.

Siglas de informática